Kevin Martin (bokser) Iers bokser
  Kevin Martin (curlingspeler) Canadees curlingspeler
  Kevin Martin (muzikant) Brits muzikant
  Kevin Martin (voetballer) Frans voetballer